Il doppio del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Eddie Edwards e Francisco González 6–0, 7–5.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)

 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Peter Fleming /  Johan Kriek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Grand Prix 1986